Traful puede referirse a:

 Traful, lago en el sur de la provincia del Neuquén, Argentina.
 Traful, río a través del cual desemboca el lago homónimo, en la provincia del Neuquén, Argentina.
 Villa Traful, localidad en la provincia del Neuquén, Argentina.

Toponimia mapuche de Argentina